Warren Peters (né le  à Saskatoon, Saskatchewan au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après son stage junior avec les Blades de Saskatoon dans la Ligue de hockey de l'Ouest, il devint professionnel en jouant une partie à la toute fin de la saison 2002-2003 avec les Pirates de Portland de la Ligue américaine de hockey. À la suite de deux bonnes saisons dans la East Coast Hockey League, il signa un contrat à deux volets avec les Flames de Calgary de la Ligue nationale de hockey.

Le , il signe en tant qu'agent libre avec le Wild du Minnesota.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Blades de Saskatoon || LHOu || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999 || Blades de Saskatoon || LHOu || 53 || 8 || 6 || 14 || 111 || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || Blades de Saskatoon || LHOu || 70 || 11 || 17 || 28 || 97 || 10 || 1 || 2 || 3 || 13
|-
|2000-2001 || Blades de Saskatoon || LHOu || 63 || 27 || 14 || 41 || 111 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Blades de Saskatoon || LHOu || 72 || 34 || 26 || 60 || 115 || 7 || 1 || 4 || 5 || 13
|-
|2002-2003 || Blades de Saskatoon || LHOu || 71 || 31 || 44 || 75 || 108 || 6 || 1 || 6 || 7 || 6 
|-
|2002-2003 || Pirates de Portland || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 21 || 6 || 7 || 13 || 33 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Grizzlies de l'Utah || LAH || 55 || 4 || 4 || 8 || 63 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 69 || 23 || 23 || 46 || 131 || 4 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
|2005-2006 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH || 77 || 15 || 10 || 25 || 133 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH || 79 || 17 || 15 || 32 || 95 || 6 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
|2007-2008 || Flames de Quad City || LAH || 75 || 11 || 13 || 24 || 74 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Flames de Quad City || LAH || 62 || 11 || 6 || 17 || 51 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Flames de Calgary || LNH || 16 || 1 || 0 || 1 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2009-2010 || Stars du Texas || LAH || 61 || 20 || 14 || 34 || 52 || 23 || 4 || 4 || 8 || 56
|-
|2009-2010 || Stars de Dallas || LNH || 11 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Aeros de Houston || LAH || 62 || 15 || 17 || 32 || 47 || 24 || 4 || 8 || 12 || 16
|-
|2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH || 11 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 20 || 7 || 4 || 11 || 46 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 58 || 1 || 4 || 5 || 54 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 73 || 11 || 8 || 19 || 76 || 15 || 4 || 1 || 5 || 16
|-
|2013-2014 || Wild de l'Iowa || LAH || 69 || 8 || 12 || 20 || 86 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 11 || 7 || 6 || 13 || 6 ||  11 || 7 || 3 || 10 || 37

|96 ||4 ||4 ||8 ||72 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0

Transactions en carrière 
  : signe un contrat comme agent-libre avec les Flames de Calgary.

Notes et références 

Naissance en juillet 1982
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Wild de l'Iowa